Hudáček ist der Familienname folgender Personen:

 Július Hudáček (* 1988), slowakischer Eishockeytorwart
 Libor Hudáček (* 1990), slowakischer Eishockeyspieler
 Vladimír Hudáček (* 1971), tschechischer Eishockeytorwart